Calochortaceae és una familia de plantes amb flors. Aquesta família és reconeguda només per uns pocs sistemes de taxonomia de les plantes, incloent el Sistema Dahlgren, el qual eleva el gènere Calochortus al rang de família, i la posa a l'ordre Liliales dins el subordre Lilianae dins la subclasse Liliidae [=monocotiledònies] de la classe Magnoliopsida [=angiospermes].

El sistema APG II posa els membres de les Calochortaceae dins la família Liliaceae, en el clade monocots.

Enllaços externs 
 Calochortaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants : descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 9 March 2006. http://delta-intkey.com .

Magnoliòpsids